Port lotniczy Lima-Jorge Chávez

Zobacz też 
 Lim
 Lim-6
 Centrum LIM